hármasszabály, a számtanban alkalmazott eljárás
 hármas szabály  (angolul: Three strikes and you refactor), programozási alapfogalom
Művészet
 Hármasszabály (The Rule of Three), Agatha Christie három egyfelvonásos színdarabjának gyűjteménye